Ходорко́вский — фамилия. Происходит от названия местечка Ходорков на Украине.

Персоналии 
 Ходорковский, Михаил Борисович (род. 1963) — российский предприниматель, политик и общественный деятель, публицист
Ходорковская, Беатриса Борисовна (в ранних публикациях Мительман, род. 1924) — советский и российский филолог-классик
Енов-Ходорковский, Иона Самойлович (1900—1937) — советский государственный деятель

Другие значения 
 Ходорковский — немецкий документальный фильм режиссёра Кирилла Туши.

См. также

Примечания